Авакатлан има више значења:
 Авакатлан (Какаоатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Авакатлан (Олинала), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Авакатлан (Калнали), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Општина Авакатлан (Најарит), општина у савезној држави Најарит у Мексику
 Авакатлан (Авакатлан, Најарит), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Општина Авакатлан (Пуебла), општина у савезној држави Пуебла у Мексику
 Авакатлан (Авакатлан, Пуебла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Авакатлан (Ваучинанго), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Авакатлан (Закапоастла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику